Ренфрю или Ренфру,  — город на юго-востоке провинции Онтарио, Канада. Расположен на реке Боншер (:en:Bonnechere River) в округе Ренфру (Renfrew County), район Восточное Онтарио, область Южное Онтарио.

История 
Назван в честь шотландского города Ренфру. Основателями города были лесорубы, в начале 19 века занимавшиеся здесь вырубкой леса и сплавлявшие его по реке в Оттаву и другие города. До недавнего времени в честь этих исторических событий в городе ежегодно в июле проводился Фестиваль барона лесоповала (Lumber Baron Festival).

Место рождения НХЛ 
Местная хоккейная команда «Renfrew Millionaires» в течение двух сезонов, 1910—1911 и 1911—1912, привлекала общенациональное внимание, однако позднее была распущена. Владельцы команды, семья железнодорожных магнатов О’Брайен, чтобы закрепить своё место в хоккейном бизнесе, создали Национальную хоккейную ассоциацию, которая позднее превратилась в НХЛ.

География 
Ренфру вместе с прилегающим посёлком Хортон (Township of Horton) находится у места впадения реки Боншер в реку Оттава, в долине Оттавы. Через Ренфру проходит пересечение провинциальных магистралей 17, 60 и 132. Также в Ренфру находится остановка автобуса дальнего следования :en:Greyhound Bus между Оттавой и Норт-Бэем.

Демография 
Население города в течение последних 20 лет постепенно уменьшалось:
 2006: 7846
 2001: 7942
 1996: 8125
 1991: 8134

Количество частных жилищ (включая сезонные коттеджи): 3549 (всего 3686)

Родной язык:
 английский как первый язык: 91,8 %
 французский как первый язык: 4,0 %
 и английский, и французский как первый язык: 0,5 %
 другой первый язык: 3,7 %

Экономика 
В основном экономика города основывается на том, что он является коммерческим центром для 30000 жителей прилегающих небольших городков и фермерских хозяйств. Согласно переписи 2001 г., в городе имелось около 450 малых предприятий сферы услуг или торговли. Кроме того, Ренфру является традиционной промежуточной остановкой для туристов из Оттавы и других районов по дороге на близлежащие популярные места кемпинга, сплава на плотах, охоты, гольфа, рыбалки и т. д. Тем не менее, крупнейшими работодателями являются Больница Виктории и Поместье Боншер, а также ряд учреждений для пенсионеров, открывшихся уже после переписи. Кроме того, имеются ряд промышленных предприятий.

Фестивали 
 Ранее в Ренфру дважды в год проводился Фестиваль Барона лесоповала Оттавской долины (:en:Ottawa Valley Lumber Baron Festival) в память об истории возникновения города. Ныне фестиваль известен под названием :en:Valleyfest, при этом он в значительной мере утратил исторические реминесценции.
 Ярмарка в Ренфру проводится во вторую неделю сентября и продолжается со среды по воскресенье. В ходе ярмарки проводятся состязания, представления, выступления музыкальных групп, демонстрация племенного скота.
 В последние годы крупный местный фермер Энди Тейлор спонсирует проведение однодневного музыкального фестиваля FarmJam.
 В 2009 г. в Ренфру проходил 18-й ежегодный фестиваль Ontario Swingers.

Музей Ренфру, музей мельницы Макдугалла 
Джон Лорн Макдугалл (John Lorn McDougall), местный политик и торговец мехами, в 1855 г. построил мельницу на реке Боншер близ местного поворотного моста, прямо над порогами, выше которых ныне располагается электростанция. Мельница позднее была превращена в музей, где представлены инструменты и машины первых поселенцев, военный отдел, выставка кукол, игрушки, предметы одежды и быта викторианской эпохи.

Примечания 

Ренфру (графство)

Литература 
 The Story of Renfrew. From the Coming of the First Settlers about 1820 to 1928. By W. E. Smallfield, Rev. Robert Campbell, D.Sc., William Smallfield, ISBN 1-894378-42-3

Города Онтарио